Лебедевская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области

 Лебедевская волость (значения)